Tommaso Martini (pittore)
Tommaso Martini (senatore)